Square steht für:

 Square (Einheit), angloamerikanische Flächenmaßeinheit
 Square (Unternehmen), japanischer Hersteller von Videospielen
 Square (Band), schwedische Ska-Punk Band (ab 1998)
 Square, US-amerikanisches Zahlungsunternehmen, siehe Block, Inc.
 SQUARE (Fernsehsendung), Kulturmagazin von Arte

Geografie:
 Square Bay, Bucht an der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika
 Square Rock, Brandungspfeiler am nordwestlichen Ende Südgeorgiens, Südatlantik

Familienname:
 Greydon Square (* 1981), US-amerikanischer Rapper

SQuaRE steht für:
 Software Product Quality Requirements and Evaluation, ISO-Norm zum Software-Qualitätsmanagement, siehe ISO/IEC 25000

Siehe auch:
 The Square (Begriffsklärung)

Abkürzung